Помјесни сабор може бити:

 Помјесни сабор, помјесни сабор древне Цркве
 Помјесни сабори, списак помјесних сабора
 Први помјесни сабор
 Други помјесни сабор
 Трећи помјесни сабор
 Четврти помјесни сабор
 Пети помјесни сабор
 Шести помјесни сабор
 Седми помјесни сабор
 Осми помјесни сабор
 Девети помјесни сабор
 Десети помјесни сабор
 Помјесни сабор Руске православне цркве